50-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 15-й среди юношей и девушек (англ. 2016 IBU Youth/Junior World Championships) проходил в румынском Чейле-Градистей с 27 января по 2 февраля 2016 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2016 год в биатлоне
Чемпионаты мира в Румынии
Спорт в Румынии в 2016 году
Февраль 2016 года
Январь 2016 года